Kilsyth kan syfta på följande platser:

Australien 

 Kilsyth, Australien, Victoria, Yarra Ranges,

Storbritannien 

 Kilsyth, Skottland, North Lanarkshire, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar